Séguier ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine-Louis Séguier (1726–1792), französischer Jurist
 Jean-François Séguier (1703–1784), französischer Altertumsforscher, Astronom und Botaniker aus Nimes
 Jean-Jacques Séguier de La Verrière († 1689), französischer Bischof
 Pierre Séguier (1588–1672), Herzog von Villemor, war ein französischer Politiker, hoher Beamter und Kanzler